Il gruppo della triplite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della triplite 
 Triplite
 Zwieselite

Note 

Triplite